

Localidades

Beaulieu (Ardèche)
Beaulieu (Calvados)
Beaulieu (Cantal)
Beaulieu (Côte-d'Or)
Beaulieu (Haute-Loire)
Beaulieu (Indre)
Beaulieu (Isère)
Beaulieu (Nièvre)
Beaulieu (Orne)
Beaulieu (Puy-de-Dôme)

Outros
Estação Beaulieu

Desambiguações de topônimos